Ольга Говорцова і Клаудія Янс-Ігначик були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Кіміко Дате і Шанелль Схеперс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Марина Еракович з рахунком 6–4, 3–6, [14–12].

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Д Гантухова Л Градецька
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Бушар P Pekhova
| RD1-score02-1=w/o
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Барруа І Бурячок
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Перрен М Зец-Пешкірич
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= К Блек М Еракович
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В Долонц А Татіашвілі
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Н Клеріко J Jegiołka
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Лінетт К Пітер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= К Гарсія М Жоанссон
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Макгейл М Мултон-Леві
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= К Феерстен Л Мішель
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= К Дате-Крумм Ш Схеперс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Марія Т Пашек
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е Мугаммад Е Вілл
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Alt
| RD1-team15= МТ Торро Флор
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н Грандін В Угліржова| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Е Бушар P Pekhova
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=[7]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Барруа І Бурячок| RD2-score02-1=77| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=[10]| RD2-seed03=3
| RD2-team03= К Блек М Еракович| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М Лінетт К Пітер
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К Макгейл
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= К Дате-Крумм Ш Схеперс| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=[12]| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т Марія Т Пашек
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=[2]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Грандін В Угліржова| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=[10]| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К Барруа І Бурячок
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=[9]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= К Блек М Еракович
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[11]

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=

Посилання 
 Main Draw

Internationaux de Strasbourgandnbsp;- Doubles
2013
2013 у французькому спорті